

Cinema 
 Sotto il vulcano (Under the Volcano) – film del 1984 diretto da John Huston

Letteratura 
 Sotto il vulcano (Under the Volcano) – romanzo di Malcolm Lowry del 1947

Musica 
 Sotto il vulcano – album di Marcella Bella del 1991
 Sotto il vulcano – album di Francesco De Gregori del 2017
 Sotto il vulcano – singolo dei Litfiba del 1993, dall'album Terremoto